Кобук (Аляска) — город в штате Аляска, США
 Кобук (река) — река на северо-западе штата Аляска
 Кобук (аэропорт) — государственный гражданский аэропорт в городе Кобук

См. также 
Кобук-Валли (национальный парк) — национальный парк в штате Аляска